Мёллендорф,  — немецкая фамилия и топоним, распространённые в основном в Бранденбурге:
 Мёллендорф, Вихард Иоахим Генрих фон — прусский генерал XVIII века
 Мёллендорф, Отто Франц фон (1848—1903) — немецкий малаколог
 Мёллендорф, Юлиус — прусский военный композитор XIX века
 Виламовиц-Мёллендорф, Ульрих фон — немецкий филолог XIX века